Сельское поселение Струпне́нское — упразднённое в 2017 году муниципальное образование (сельское поселение) упразднённого Зарайского муниципального района Московской области.

Административный центр — село Чулки-Соколово.

География 
Расположено в юго-западной части Зарайского района. На севере граничит с сельским поселением Машоновским, на северо-востоке — с городским поселением Зарайск, на востоке — с сельским поселением Каринским, на юго-востоке — с Рыбновским районом Рязанской области, на юге — с городским округом Серебряные Пруды, на западе — с городским округом Кашира. Площадь территории сельского поселения — .

История 
В состав сельского поселения входит 31 населённый пункт трёх упразднённых административно-территориальных единиц — Алферьевского, Журавенского и Струпненского сельских округов.

Образовано в ходе муниципальной реформы, в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 года  «О статусе и границах Зарайского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Главы сельского поселения
 Анохина Елена Владимировна

Официальная символика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Упразднённые муниципальные образования Зарайского района
Упразднённые сельские поселения Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году